Oros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orós (ort), Ceará, 
 Orós (kommun), Ceará,

Ungern 

 Nyíregyháza (provinshuvudstad i Ungern), Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar